Le coup du double bis est un principe combinatoire du jeu de dames qui consiste à offrir successivement deux fois deux pions.

C'est une combinaison à laquelle il faut prendre garde car d'une exécution rapide et aux aspects très variés.

Principe du coup du double bis 

Ce coup consiste à donner deux fois de suite deux pions, à des pièces adverses différentes, en vue de réaliser une rafle.

Les prises adverses peuvent indifféremment être en ligne droite ou en angle droit.

Le premier sacrifice peut n'être qu'un simple dégagement ou participer à la construction du chemin de rafle. Il y a alors mise en place du deuxième chaînon puis du premier. Voir animation.

Ce mécanisme est souvent à l'œuvre dans le coup normand.

L'appellation « double bis » est donnée quelquefois comme synonyme au coup Arnoux bien que ce dernier soit un coup du double-deux qui consiste à prendre deux fois de suite deux pions, et non à les donner.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

doublebis